Dentigryps är ett släkte av kräftdjur. Dentigryps ingår i familjen Caligidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Dentigryps